Assemblea legislativa – organo che rappresenta direttamente i cittadini e il territorio, quindi esercita un potere legislativo

Stati nazionali
Assemblea legislativa – organo della Costa Rica
Assemblea legislativa – organo di El Salvador
Assemblea nazionale legislativa – organo della Francia rivoluzionaria istituito nel 1791 e successivo all'Assemblea nazionale costituente.
 Assemblea legislativa – organo di Tonga

Brasile
Assemblea legislativa dello Stato di San Paolo – organo dello Stato di San Paolo
Assemblea legislativa di Rio de Janeiro – organo di Rio de Janeiro

Canada
Assemblea legislativa dell'Alberta – organo dell'Alberta
Assemblea legislativa della Columbia Britannica – organo della Columbia Britannica
Assemblea legislativa dell'Isola del Principe Edoardo – organo dell'Isola del Principe Edoardo
Assemblea legislativa del Manitoba – organo del Manitoba
Assemblea legislativa della Nuova Scozia – organo della Nuova Scozia
Assemblea legislativa del Nuovo Brunswick – organo del Nuovo Brunswick
Assemblea legislativa dell'Ontario – organo dell'Ontario
Assemblea legislativa del Nunavut – organo del Nunavut
Assemblea legislativa dello Yukon – organo dello Yukon

Cina
Assemblea legislativa di Macao – organo di Macao

Italia
Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna – organo dell'Emilia-Romagna

Stati Uniti d'America
Assemblea legislativa del Nebraska – organo del Nebraska
Assemblea legislativa – organo di Porto Rico

Territori britannici
Assemblea legislativa – organo delle Isole Cayman
Assemblea legislativa – organo di Montserrat
Assemblea legislativa delle Isole Falkland – organo delle Isole Falkland